Die Ordina Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 24. Juni 2006 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Red Letter Day Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der kroatische Vorjahressieger Mario Ančić schaffte als Drittgesetzter die erfolgreiche Titelverteidigung, indem er sich im Finale gegen den ungesetzten Jan Hernych in drei Sätzen durchsetzte. Für ihn war es der zweite Karrieretitel.
Die tschechischen Vorjahressieger Pavel Vízner und Cyril Suk spielten nicht erneut gemeinsam das Turnier, Suk wählte aber auch nicht seinen langjährigen Partner Martin Damm, sondern verlor mit Robin Vik schon in der ersten Runde, während Suk an der Seite von Lukáš Dlouhý im Halbfinale ausschied. Dort verloren sie gegen Martin Damm, der mit Leander Paes zusammen den Titel als topgesetzte Paarung gewinnen konnte. Damm gewann damit seinen fünften Titel bei diesem Turnier, während Paes auch 1999 schon einmal den Titel holen konnte. Das erste Mal gewannen sie zusammen ein Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch